Keldani bezeichnet in einigen orientalischen Sprachen

einen Angehörigen des antiken Volkes der Chaldäer
einen Angehörigen der Chaldäisch-Katholischen Kirche

Keldani ist der Name von

David Benjamin Keldani (1867–1940)